Bouxières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bouxières-sous-Froidmont, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Bouxières-aux-Dames, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Bouxières-aux-Chênes, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,